

Lieu 

 La Garriga :  commune de la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne

Personnalités 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andy Paz-Garriga, joueur franco-cubain de baseball 
 Josep Grau-Garriga, artiste peintre catalan
 Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga, homme politique français
 Juan Garriga, motocycliste espagnol
 Manuel Garriga, footballeur français
Patronyme hispanique